Primal Rage est un film italo-américain réalisé par Vittorio Rambaldi en 1988.
 Primal Rage est un jeu vidéo édité par Atari Games en 1994.